Дания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 6 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года